Эдмон Ротшильд: Ротшильд, Эдмон Адольф де (1926—1997) — представитель французской ветви династии Ротшильдов.
 Ротшильд, Эдмон де (1845—1934) — филантроп и банкир.